Restitution kan syfta på

Restitution (fotografi) – en form av upprätning av sneda vinklar som uppstår vid fotografering av motiv med raka linjer
Restitution (juridik) – återställande av en sak
Restitution av stöldkonst – ett återlämnande av konstverk som stals av nazister